M47 puede hacer referencia a:

El cúmulo abierto M47;
El carro de combate M47 Patton.